Medit — многофункциональный текстовый редактор.

История 
Изначально, этот редактор создавался как компонент GGAP — графического интерфейса пользователя для системы компьютерной алгебры GAP.

Особенности 
 Подсветка синтаксиса исходных кодов множества языков программирования и содержимого других типов текстовых файлов.
 Настраиваемые сочетания клавиш.
 Управление инструментами, вызываемых из главного или контекстного меню. Для написания инструментов могут использоваться скрипты, написанные на языках программирования Lua или Python, а также на языке командной оболочки.
 Возможность создания плагинов на языках программирования C, Python или Lua.
 Поиск файлов по имени или их содержимому с использованием утилиты grep и регулярных выражений.
 Встроенный файловый менеджер и эмулятор терминала.
 Вкладочный интерфейс.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Medit.
 Проект Medit на SourceForge.net.
 «Medit — это более быстрый аналог Gedit»

Свободные текстовые редакторы
Свободное программное обеспечение, написанное на Си
Программное обеспечение с лицензией GNU GPL